Сю Сю: Сосланная (, ) — китайская кинодрама 1998 года, основанная на рассказе китайской писательницы Янь Гэлин, режиссёрский дебют китайско-американской актрисы Джоан Чэнь. В центре повествования  — история девушки Сю Сю, которая в конце «культурной революции» оказывается сосланной на безлюдную тибетскую окраину. Чтобы вернуться в город, девушке необходимы документы, для получения которых она готова пожертвовать собственной невинностью.

Картина привлекла внимание критиков не только благодаря отражению неприглядной стороны китайского прошлого, но и из-за наличия фронтального оголения и постельных сцен. Самой Ли Сяолу на момент съёмок было 16 лет, и, по собственному заявлению, она не снималась в постельных сценах, вместо неё и без её ведома была использована дублёрша, которая тем не менее не была указана в титрах. Несмотря на то, что дебютная картина принесла молодой актрисе общенациональную известность (картина получила 7 наград «Золотая лошадь», в том числе и в номинации «Лучшая актриса»), Сяолу оставалась недовольна опытом работы с Джоан Чэнь и наотрез отказывалась сотрудничать с ней в дальнейшем.

Идея фильма и процесс съёмок 
Режиссёр фильма Джоан Чэнь (урождённая — Чэнь Чун) родилась в Китае, в интеллигентной и обеспеченной семье врачей; её бабушка и дедушка получили образование в Оксфорде, родители учились в Гарварде. Будущая актриса получила образование в Шанхайской киноакадемии, а также в престижном Шанхайском университете иностранных языков. Первый фильм с участием Чэнь вышел в 1977 году, на тот момент ей было 16 лет. В 1980 году Чэнь сыграла в военной драме фильме «Цветочек» (режиссёр Чжан Чжэн), за который получила премию «Сто цветов». В 1981 году Чэнь уехала на учёбу в США, где училась в колледже: сначала в Государственном Университете Нью-Йорка в Нью-Палтце, а затем в Калифорнийском университете в Нортридже. После завершения обучения Чэнь играла в боевиках (например, «Ночной охотник» (1986)), а также в эпических драмах: роль наложницы Мэй-Мэй в «Тай-Пэне» Дэрила Дьюка и императрицы Вань Жун в «Последнем императоре» (1987) Бернардо Бертолуччи. В 1989 году Джоан Чэнь стала гражданкой Соединённых Штатов.

Судьбоносным для актрисы стал 1990 год. Роль в телесериале «Твин Пикс» прославила её на всю Америку. В культовой фантастической драме Дэвида Линча Чэнь исполнила роль Джози Пэккард, вдовы Эндрю Пэккарда, влюблённую в шерифа Трумэна. Однако голливудская практика типажирования азиатов привела к тому, что с тех пор у Чэнь было крайне мало интересных ролей, что не устраивало актрису, которая хотела достичь большего в творчеством плане: «Я поняла, что я просто больше не хочу этим заниматься, потому что я слишком люблю кино и в какой-то момент мне стало слишком больно мириться с блеклостью [предлагаемых ролей]».

В 1997 году, заручившись поддержкой спонсоров, а также использовав личные сбережения, Чэнь приступила к съёмкам собственного фильма. В основу сценария был положен рассказ писательницы Янь Гэлин, которая, как и Чэнь, родилась в Китае, а затем эмигрировала в США. По словам Янь, рассказ был основан на реальной истории её подруги, которая отдалась за возвращение в город, однако события происходили не в Тибете.

Объясняя свой выбор истории, режиссёр сообщила:

Я должна была это сделать. Это была история о моем поколении, о целых 10 годах нашей жизни, и никто толком её не рассказывал. Кроме того, визуально тибетский пейзаж чрезвычайно вписывался в рассказ, добавлял кинематографической красоты и остроты <…>. Фильм предстал передо мной, когда я была [в Тибете], и поэтому я поняла, что должна снять его там.

Для съёмок в Китае Чэнь подала заявку в Национальное управление радио и телевидения, однако получила отказ. В результате она приняла решение проводить съёмки тайно: это касалось как съёмок на местности в Тибете, так и съёмок интерьеров в шанхайской студии. Чэнь называла такой стрессовый опыт крайне травматическим и признавалась, что никогда бы не согласилась на это повторно.

Сюжет 
Сю Сю (кит. 秀秀) — 15-летняя девушка из Чэнду. В годы «культурной революции» в ходе движения «» она была сослана в Тибет. Её единственным спутником становится пастух Лао Цзинь, который проникается симпатией к юной девушке. Изначально Сю Сю обещают, что через шесть месяцев она вернётся в город, но по истечении полугода девушка, которая тяготится жизнью в степи, обнаруживает, что документов на возвращение она получить не может и про неё просто забыли.

Когда Сю Сю теряет надежду, она ведётся на ложь мелкого торгаша, который обещает предоставить документы, если та согласится разделить с ним постель. Сю Сю соглашается, но оказывается обманута: торгаш не только не возвращается, но и направляет к Сю Сю других мужчин, каждый из которых утверждает, что является важным чиновником, обещает наивной девушке достать документы и в качестве аванса получает от неё секс. Лао Цзинь, который много лет назад в ходе племенных междусобиц был кастрирован, питает к Сю Сю глубокие и нежные чувства, однако вынужден молчаливо наблюдать, как девушка постепенно деградирует.

Сю Сю беременеет и делает аборт в больнице. После операции её насилует один из пациентов, который ранее выстрелил себе в ногу, чтобы получить пособие по инвалидности. Лао Цзинь нападает на насильника, но его сдерживают другие пациенты, в то время как врачи делают ехидные замечания о том, что Сю Сю рада была тому, что её изнасиловали.

После того, как Сю выходит из больницы, она пытается выстрелить себе в ногу, чтобы её отправили домой, но не может заставить себя нажать на курок. Она просит Лао Цзиня прострелить ей ногу, затем передумывает и вместо этого просит его застрелить её. Он делает это, затем стреляет в себя и падает на её тело, чтобы они могли наконец быть вместе после смерти.

Отзывы и критика 
После выхода фильма режиссёр Джоан Чэнь была оштрафована правительством Китая на 50 000 долларов и получила запрет на любые съёмки в Китае, поскольку съёмки в Тибете были произведены без соответствующего разрешения от . При этом сама режиссёр заявляла, что надеется продолжить съёмки в Китае, как по причине интересующей её тематики, так и по причине более дешёвого производства. Уже в октябре 2000 года Чэнь смогла посетить Китай.

Критики встретили фильм неоднозначно. Полин Чень признавала, что картина хорошо снята и хорошо сыграна, однако в качестве недостатка указывала на одномерность главной героини, которая просто изображена режиссёром как жертва, и характер которой не получает никакого развития. К похожему мнению пришёл в своей рецензии и кинокритик , который отмечал, что картина страдает от избытка мелодраматизма, к тому же непонятной является роль нарратора, юного парня, влюблённого в Сю Сю и знакомого с ней по Чэнду. Нарратор никак не мог быть свидетелем событий, происходящих с Сю Сю в Тибете, а скорее был задействован режиссёром, чтобы история была не рассказана ни самой Сю Сю, ни Лао Цзином.

Сама Ли Сяолу заявляла, что режиссёр не поставила её в известность относительно сцен в ванной и сцен с фронтальным оголением, где была задействована дублёрша:
Чэнь Чун очень серьёзно относится к работе, она также хороший актёр и режиссёр, но у нас разные образы жизни и взгляды. Она живёт в Соединённых Штатах уже много лет и снялась во многих западных фильмах. Её мышление стало очень западным, в том числе то, как она снимает фильмы, это очень близко к Голливуду. Она считает нормальным, что в каждом фильме есть откровенные сцены. Я так не думаю, и я абсолютно не могу продавать свою личность. Из-за этого я отказалась сниматься и у меня был с ней острый конфликт, ведь я была несовершеннолетней девочкой, а в договоре было прописано, что не должно быть откровенных сцен. Видя, что я настроена очень решительно, она внесла изменения в сценарий. Больше всего я не хотела, чтобы в фильме были сцены в ванной, постельные сцены и обнажёнка. Позже я узнала, что это всё было позже доснято в США с использованием дублерши. Люди, которые не знают правды, думают, что это я. Я чувствовала себя обиженной и обманутой. Хотя фильм и принёс мне известность, он не является для меня любимым.

В честь фильма и его героини была названа американская экспериментальная группа .

Награды и номинации

Примечания 

Исторические фильмы о 1970-х годах
Фильмы-драмы Китая
Фильмы Китая 1998 года